Serra de Sant Joan de la Penya
 Monestir de Sant Joan de la Penya, a la serra d'aquest nom